Tolmie est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Donald Tolmie (1923-2009), homme politique canadien en Ontario
, homme politique canadien en Saskatchewan
 (1840-1926), folkloriste écossais

 (né en 1960), joueur écossais de football
 (1845-1916), homme politique canadien en Ontario
, professeure de droit néo-zélandaise
Simon Fraser Tolmie (1867-1937), premier ministre canadien de la Colombie-Britannique

Toponyme

, ville rurale de l'État de Victoria

, petite montagne de la région de Victoria, Colombie-Britannique
Tolmie Channel, voie navigable du Passage Intérieur en Colombie-Britannique

Pic Tolmie, sommet de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington
, parc d'état près d'Olympia, Washington

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme